Сен-Гоза́н, Сен-Ґозан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 40 км на північний схід від Тулузи, 29 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 473 осіб у працездатному віці (15-64 років) 351 була активна, 122 — неактивні (показник активності 74,2%, у 1999 році було 72,1%). З 351 активної працювала 321 особа (176 чоловіків та 145 жінок), безробітних було 30 (17 чоловіків та 13 жінок). Серед 122 неактивних 26 осіб було учнями чи студентами, 58 — пенсіонерами, 38 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 299 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 776,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Гозан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн